Newtonia peut désigner :

 (662) Newtonia, un astéroïde de la ceinture principale.
 Newtonia, une ville du comté de Newton dans le Missouri.

Biologie 
 Newtonia (plante), un genre de plantes dicotylédones.
 Newtonia buchananii, une espèce d'arbustes.
 Newtonia camerunensis, une espèce d'arbres.
 Newtonia duncanthomasii, une espèce de plantes de la famille des légumineuses (Fabaceae).
 Newtonia scandens, une espèce de plantes.
 Newtonia, un genre de passereaux de la famille des Vangidae.
 Newtonie commune, Newtonia brunneicauda, une espèce d'oiseaux.